Buslijn 44 (Amsterdam)
Buslijn 44 (Bolsward-Balk)
Buslijn 44 (Emmen-Schoonebeek)
Buslijn 44 (Haaglanden)
Buslijn 44 (Heerlen-Aken)
Buslijn 44 (Koewacht-Sint Niklaas)
Buslijn 44 (Rotterdam)
Buslijn 44 (Tiel-Rhenen)